"Ise" – pancernik, okręt japoński
 Ise – japońskie imię żeńskie
 Ise – japońska poetka
 ISE – Inicjatywa Środkowoeuropejska
 ISE – Elektroda jonoselektywna

Geografia 
 Ise (zatoka) – zatoka Oceanu Spokojnego, wchodząca w głąb wyspy Honsiu, Japonia
 Ise – miasto w Nigerii
 Ise – miasto w prefekturze Mie w Japonii
 Ise – historyczna prowincja Japonii